Pardo je priimek več oseb:
 Emilia Pardo Bazan (1851-1921), španska pisateljica
 Felipe Pardo Y Aliaga (1806-1868), peruanski pesnik in diplomat